Great Bend pode se referir a:

 Great Bend (Dacota do Norte)
 Great Bend (Kansas)
 Great Bend (Nova Iorque)
 Great Bend (Pensilvânia)

Desambiguação